Ташта:

 Ташта (приток Иши) — река в Республике Алтай, Алтайском крае. 
 Ташта (приток Черняя) — река в Республике Алтай, Алтайском крае.